Ca' del Bosco ima više značenja:
 Ca' del Bosco, Lodi
 Ca' del Bosco, Pavia